

Wydarzenia 

 zbudowano drogę via Flaminia, która łączyła Rzym z Adriatykiem.
 Archimedes skonstruował tzw. ślimacznicę – urządzenie do pompowania wody (data sporna lub przybliżona)
 pierwsze łaźnie publiczne w Rzymie (data sporna lub przybliżona)